

Diritto

Atti introduttivi del processo
Ricorso – atto introduttivo tipico di alcuni riti speciali del processo civile italiano, alternativo all'atto di citazione
Ricorso giurisdizionale amministrativo – atto introduttivo tipico del processo amministrativo italiano rivolto al Tribunale amministrativo regionale
Ricorso immediato al giudice di pace penale – atto introduttivo del processo penale dinanzi al giudice di pace penale consistente nella citazione diretta a giudizio da parte della persona offesa dal reato

Mezzi di impugnazione
Ricorso per cassazione: 
Ricorso per cassazione (ordinamento civile italiano) – mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate nel corso del processo civile italiano
Ricorso per cassazione (ordinamento penale italiano) – mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate nel corso processo penale italiano
Ricorso straordinario per Cassazione – 
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – istituto del processo penale esperibile avverso le sentenze passate in giudicato
Ricorso nell'interesse della legge – mezzo di impugnazione proponibile dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione per ottenere l'accertamento dell'erronea o inesatta applicazione di disposizioni di legge da parte dei giudici di grado inferiore

Istituti di giustizia amministrativa di natura non giurisdizionale
Ricorso amministrativo – istanza diretta ad una pubblica amministrazione e di natura non giurisdizionale
Ricorso in opposizione – 
Ricorso gerarchico -
Ricorso gerarchico proprio – 
Ricorso gerarchico improprio – 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica –

Istituti di diritto europeo
Ricorso per annullamento -
Ricorso per inadempimento – atto introduttivo della procedura di infrazione
Ricorso per carenza -

Pagine correlate 
Appello